Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii debiut roku / fonograficzny debiut roku / nowa twarz fonografii:

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2020

Lata 2021 - 2022

Przypisy 

Debiut